azou steht für:
 Beccariella azou, Gattung der Pouteria aus der Familie der Sapotengewächse

Azou ist der Familienname folgender Personen:
 Jérémie Azou (* 1989),  französischer Leichtgewichts-Ruderer